Куксов — фамилия. Известные носители:
 Куксов, Анатолий Яковлевич (1949—2022) — советский футболист, советский и украинский футбольный тренер.
 Куксов, Николай Геннадьевич (в монашестве Сергий; род. 1976) — игумен Русской православной церкви, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни.
 Куксов, Пётр Фёдорович (1908—1939) — Герой Советского Союза.
 Куксов, Сергей Владимирович (1964—1999) — советский и казахстанский хоккеист.

 Куксова, Галина Игнатьевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.